Deutsche Allgemeine Zeitung (DAZ) steht für

* Deutsche Allgemeine Zeitung (1843–1879), Tageszeitung, Leipzig
 Deutsche Allgemeine Zeitung (1919–1945), Berlin
 Deutsche Allgemeine Zeitung (Kasachstan), Wochenzeitung in deutscher und russischer Sprache